Preusmjeri Nacrt:Fort Gon